Osoby o tym nazwisku:
 Joachim Mehr – ofiara śmiertelna Muru Berlińskiego
 Mariella Mehr – szwajcarska pisarka, poetka, dziennika
 Władysław Mehr – polski działacz komunistyczny
Miejscowości:
 Mehr – miejscowość w gminie Kranenburg, w powiecie Kleve, w Niemczech